Zähler steht für:
 den Zahlenwert oberhalb eines Bruchstrichs in der Bruchrechnung
 ein Zählwerk, das Ereignisse oder Mengen zählt
 ein digital-elektronisch zählendes Messgerät: Frequenzzähler, Strahlungsdetektor oder für vielfältigen Einsatz Universalzähler
 elektronische Intervallzähler, z. B. zur Laufzeitmessung von Signalen
 einen Energiezähler oder ugs. Stromzähler für elektrische Arbeit (Summierung von Wirkleistung)

Zähler ist der Familienname von
 Julius Zähler (1827–1913), deutscher Pädagoge und Jugendbuchautor

Siehe auch:
 Zehler